Puklica – wieś w Chorwacji
 puklica (Acanthosoma) – rodzaj pluskwiaków z rodziny puklicowatych